Cigliano ima više značenja:
 Cigliano, Napoli
 Cigliano, Roma
 Cigliano, Vercelli